Eugène Ruffier (1869-1924), homme politique français, ancien sénateur du Rhône ;
 James Ruffier (1974- ), pilote automobile français spécialisé dans les courses de Grand Tourisme ;
 James-Edward Ruffier (1875-1965), hygiéniste français ;
 Noël Ruffier (1847-1921), sculpteur français ;
 Richard Ruffier (1959- ),  ancien gardien de but professionnel français de football ;
 Stéphane Ruffier (1986- ), footballeur international français ;

Voir aussi 
 Le test de Ruffier, nommé d'après James-Edward Ruffier, est un test simple qui permet d'évaluer l'aptitude d'un sujet à la pratique sportive.
 L'arboretum Robert Ruffier-Lanche, nommé d'après Robert Ruffier-Lanche, chef de culture du Jardin botanique alpin du col du Lautaret, est situé à Saint-Martin-d'Hères dans le département français de l'Isère.